McGillis ist der Familienname folgender Personen:

 Dan McGillis (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler
 Kelly McGillis (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin